Volume One peut désigner :
 Volume One, le septième album de Ceephax, sorti en 2007 ;
 Volume One, le premier album studio du groupe She and Him, sorti en 2008.